est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétate de méthylprednisolone, numéro CAS 
 arénobufagine, numéro CAS 
 désacétylcinobufotaline, numéro CAS 
 désonide, numéro CAS 
 hellébrigénine, numéro CAS 
 kéricembrénolide C, numéro CAS 
 okilactomycine, numéro CAS 
 magnosaline, numéro CAS , mélange d'une paire d'énantiomères et d'un composé méso
 schizandrine A, numéro CAS , mélange d'une paire d'énantiomères et d'un composé méso
 (-)-déoxyschizandrine, numéro CAS 
 SC 31391, numéro CAS 
 (1R-(1-alpha(Z),2-bêta(1E,3S*),3-alpha,5-alpha))-7-(3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-oxo-5-phényl-1-pentényl)cyclopentyl)-5-heptanoate de méthyle, numéro CAS